Suleika – figura minore della Bibbia ebraica e del Corano
 563 Suleika – asteroide della fascia principale